Honeycutt ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Honeycutt (1883–1940), US-amerikanischer Florettfechter und Brigadegeneral
 Kirk Honeycutt (* 1949), US-amerikanischer Filmkritiker, Journalist und Autor